Kurucha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kurutja, vattendrag, Sliven,

Iran 

 Kūh-e Kūrūcheh, berg, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar